Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Pavel Složil e Tomáš Šmíd 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (campioni)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (semifinali)

 Chris Lewis /  Andrew Pattison (primo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1981